Корто́ — французская фамилия. Носители:

 Корто, Альфред (1877—1962) — швейцарский пианист, дирижёр и педагог.
 Корто, Жан-Пьер (1787—1843) — французский скульптор.